Max Friedländer peut s'agir de

 Max Friedländer (1829 à Pszczyna – 1872 à Nice), journaliste austro-allemand
 Max Friedlaender (1852 à Brzeg – 1934 à Berlin), chanteur-concertiste basse et musicologue allemand
 Max Jakob Friedländer (1867-1958), historien d'art allemand